Das U.S. Women’s Hardcourt Championships 1991 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in San Antonio. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 25. bis 31. März 1991 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Monica Seles mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Patty Fendick / Monica Seles mit 7:6 und 6:2 gegen Jill Hetherington / Kathy Rinaldi.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in San Antonio